Фе́ргусон () — английская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Фергусон — река на территории Нунавут в Канаде.
 Фергусон — озеро на территории Нунавут в Канаде.
 Фергусон — озеро на территории Нунавут в Канаде.
  — город в Айове.
  — город в Кентукки.
 Фергусон — город в Миссури.
  — тауншип в Миссури.

См. также 
 
 Фергуссон

Примечания